Carpe diem
 Carpe Diem (álbum de Aqua Timez)
 Carpe Diem (álbum de Belinda)

Desambiguação